Nyugat-nílusi vírus a nyugat-nílusi láz betegség okozója
 Nyugat-nílusi láz, a nyugat nílusi vírus által okozott betegség
 Nyugat-nílusi láz lovakban, a nyugat-nílusi vírus által kiváltott betegség lovak esetében